|-
| 123701 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123702 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123703 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123704 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123705 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123706 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123707 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123708 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123709 - ||  || 27 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123710 - ||  || 19 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123711 - ||  || 21 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123712 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123713 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123714 - ||  || 29 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123715 - ||  || 29 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123716 - ||  || 29 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123717 - ||  || 29 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123718 - ||  || 29 decembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 123719 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123720 - ||  || 31 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123721 - ||  || 31 decembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 123722 - ||  || 16 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123723 - ||  || 17 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123724 - ||  || 17 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123725 - ||  || 21 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123726 - ||  || 23 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123727 - ||  || 23 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123728 - ||  || 17 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123729 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123730 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123731 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123732 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123733 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123734 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123735 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123736 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123737 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123738 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123739 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123740 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123741 - ||  || 4 ianuarie 2001 ||  || , 
|-
| 123742 - ||  || 3 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123743 - ||  || 3 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123744 - ||  || 3 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123745 - ||  || 3 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123746 - ||  || 3 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123747 - ||  || 4 ianuarie 2001 ||  || 
|-
| 123748 - ||  || 5 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123749 - ||  || 5 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123750 - ||  || 5 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123751 - ||  || 5 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123752 - ||  || 5 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123753 - ||  || 4 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123754 - ||  || 4 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123755 - ||  || 4 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123756 - ||  || 5 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123757 - ||  || 5 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123758 - ||  || 3 ianuarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123759 - ||  || 3 ianuarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123760 - ||  || 3 ianuarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123761 - ||  || 3 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123762 - ||  || 3 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123763 - ||  || 3 ianuarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 123764 - ||  || 14 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123765 - ||  || 15 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123766 - ||  || 15 ianuarie 2001 ||  || 
|-
| 123767 - ||  || 4 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123768 - ||  || 14 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123769 - ||  || 15 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123770 - ||  || 4 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123771 - || 2001 BL || 17 ianuarie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 123772 - ||  || 17 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123773 - ||  || 18 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123774 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123775 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123776 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123777 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123778 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123779 - ||  || 18 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123780 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123781 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 123782 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 123783 - ||  || 18 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123784 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123785 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123786 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123787 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123788 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123789 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123790 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123791 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123792 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123793 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 123794 - ||  || 25 ianuarie 2001 ||  || 
|-
| 123795 - ||  || 25 ianuarie 2001 || Badlands || R. Dyvig
|-
| 123796 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123797 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123798 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123799 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 123800 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-